ABJ (motocicleta), marca de motocicletes anglesa
 Agrupació Barça Jugadors, associació d'exjugadors del Futbol Club Barcelona
 ABJ també és el codi IATA de l'Aeroport de Port Bouet, aeroport que serveix l'entorn d'Abidjan, a la Costa d'Ivori
 abj també és el codi ISO 639-3 de l'aka-bea, llengua extingida de les illes Andaman, a l'Índia